Carlo Vercellone ist der Name folgender Personen:

 Carlo Vercellone (1814–1869), italienischer biblischer Gelehrter 
 Carlo Vercellone (Ökonom), Autor von Cognitive Capitalism, Welfare and Labour: The Commonfare Hypothesis (2019)